Slovo edge (v angličtině „hrana“) může mít více významů:

 přezdívky a umělecká jména
 The Edge – kytarista irské hudební skupiny U2
 Edge (wrestler) – kanadský profesionální wrestler

 zkratka EDGE
 Enhanced Data Rates for GSM Evolution – technologie pro rychlý přenos dat v sítích GSM
 Evolutionarily Distinct and Globally Endangered – iniciativa pro záchranu kriticky ohrožených druhů zvířat při Londýnské zoologické společnosti
Lidé s příjmením Edge

 Selwyn Edge – britský automobilový závodník přelomu 19. a 20. století
 Arabella Edge – britská spisovatelka
 Thomas Edge – anglický námořník, velrybář a obchodník 17. století

Jiné

 Microsoft Edge – webový prohlížeč, nástupce Internet Exploreru, někdejší projekt Spartan
 House edge – procentuální hodnota, která ukazuje v jaké výhodě je kasino oproti hráči
 Straight edge – životní styl založený na odmítání jakýchkoliv drog a promiskuity
 Bleeding edge – příliš nové a možná problematické technologie

Externí odkazy